Чэндэ́ () — городской округ в провинции Хэбэй (КНР). Название означает «передавать добродетель» (имелось в виду «передавать окружающим добродетельность императора»).

История 
В I тысячелетии  территория, ныне занимаемая городским округом, входила в состав царства Янь. Позднее она не раз подпадала под контроль соседних с Китаем народов — ухуаней, сяньбийцев, киданей, чжурчжэней, монголов, маньчжуров.

В 1703 году район нынешнего города Чэндэ был выбран цинским императором Канси как место для летней резиденции, и здесь был образован полевой лагерь маньчжурских войск. В связи с ростом населения в 1723 году был создан Жэхэский комиссариат (). В 1733 году в честь 80-летия уже умершего к тому времени Канси комиссариат был поднят в статусе до области и переименован — так образовалась область Чэндэ (). В 1778 году была образована Чэндэская управа ().

В 1767—1771 годах по приказу императора Цяньлуна в Чэндэ был построен обширный храмовый комплекс тибетской буддийской традиции Путоцзунчэн, название которого переводится как «Малый дворец Потала» (он замышлялся как подобие знаменитого тибетского дворца Потала). Комплекс в 1994 году наряду с другими буддийскими памятниками Чэндэ внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

После Синьхайской революции в Китае была произведена реформа структуры административного деления, в ходе которой управы были упразднены, и в 1913 году на территории, ранее подконтрольной непосредственно Чэндэской управе, был образован уезд Чэндэ.

В 1914 году весь регион был выделен в «специальный административный район Жэхэ» (). В сентябре 1928 года этот административный район был преобразован в провинцию Жэхэ, администрация которой разместилась в Чэндэ. На территориях с преобладающим ханьским населением была введена обычная для Китая уездная система управления с выделением 15 уездов, а в районах, населённых монголами, сохранялось старое деление на аймаки (Джосоту на юге и  на севере) и хошуны.

23 февраля 1933 года в провинцию Жэхэ вторглась японская армия; 4 марта японские войска вошли в Чэндэ. Захваченная провинция была присоединена к марионеточному государству Маньчжоу-го. После капитуляции японских войск в августе 1945 года Чэндэ вошёл в состав находившегося под контролем коммунистов освобождённого района Хэбэй — Ляонин, но в августе 1946 года был захвачен гоминьдановскими войсками.

В ноябре 1948 года части Северокитайской полевой армии НОАК под командованием Не Жунчжэня вступили в город Чэндэ, после чего провинция Жэхэ перешла под контроль коммунистов. В мае 1949 года территория аймака Джу-Уд была передана из состава Жэхэ в автономный район Внутренняя Монголия.

В 1955 году провинция Жэхэ была расформирована, а её территория разделена между провинциями Хэбэй и Ляонин и автономным районом Внутренняя Монголия. На территории, переданной в состав провинции Хэбэй, был в 1956 году образован Специальный район Чэндэ (). В 1958 году был расформирован уезд Чэндэ, а его территория перешла под юрисдикцию города Чэндэ. В 1960 году структуры управления города и специального района были объединены, в результате чего город стал состоять из 2 районов и 7 уездов.

В 1961 году город Чэндэ и Специальный район Чэндэ (впоследствии переименованный в Округ Чэндэ) были разделены вновь. В 1984 году Чэндэ стал городом провинциального подчинения, а уезд Цинлун был передан из состава округа Чэндэ под юрисдикцию Циньхуандао.

В июле 1993 года были расформированы город Чэндэ и округ Чэндэ, и образован городской округ Чэндэ.

Административно-территориальное деление 
Городской округ Чэндэ делится на 3 района, 1 городской уезд, 4 уезда, 3 автономных уезда:

Экономика 
В Чандэ расположен металлургический завод HBIS Group.

Достопримечательности 
 Императорская усадьба Горное убежище от летнего зноя, которая входит в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Спорт 
В 2018 году здесь прошёл чемпионат мира по хоккею с мячом среди женщин.

Города-побратимы 
  Касива, Япония
  Такасаки, Япония
  Округ Дакота, США
  Санту-Андре, Бразилия
  Версам, Бельгия

Примечания

Ссылки